Per Jonsson (med olika stavningar) kan syfta på:

 Per Jonsson, svensk snickare och klockstapelbyggare verksam på 1700-talet
 Pehr Johnsson i Remmarlöv (1818–1904), svensk lantbrukare och riksdagsman
 Per Jonsson i Teg (1822–1873), svensk lantbrukare och riksdagsman
 Pehr Johnsson (1873–1963), svensk författare
 Pehr Johnsson i Kastanjegården (1878–1962), svensk lantbrukare och riksdagsman (folkpartiet)
 Per Jonsson i Malmgrava (1910–1968), svensk lantbrukare och riksdagsman (högerpartiet)
 Per-Olof Johnson (1928–2000), svensk gitarrist och gitarrpedagog
 Per Jonsson (1934–2022), svensk skådespelare
 Per "Plura" Jonsson (född 1951), svensk rocksångare
 Per Jonsson (1956–1998), svensk dansare och koreograf
 Per Jonsson (född 1966), svensk speedwayförare